Baiken es un personaje femenino creado por Arc System Works que aparece en la saga de videojuegos de lucha Guilty Gear. Apareció por primera vez en el primer videojuego de la saga como personaje oculto desbloqueable.

Perfil 

Baiken es una de las pocas supervivientes de cuando Japón fue destruida hace 150 años. Seguramente ella es la única persona viva en el planeta (aparte de Sol Badguy) que ha visto el rostro del creador de los Gears. Fue sometida por él a un horrible experimento. Cuando era niña (apenas 10 años de edad), se encontraba moribunda y mutilada por las calles y fue recogida por el creador de los Gears y fue inoculada por un suero vital Gear. Después fue abandonada nuevamente y, cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta de que el suero había cambiado por completo su físico. Ahora aparentaba tener unos 25 años y todas sus heridas fueron cicatrizadas, pero su brazo derecho y ojo izquierdo no se regeneraron, por lo que quedó manca y tuerta de por vida.

Desde ese día, Baiken lleva aparentando esa edad más de un siglo y medio (al tener genes Gear, ella no envejece). Los estigmas Gear grabados en su frente y parte de su cara, similares a los que lleva Sol Badguy y Justice, dejan bien clara su condición. Ahora Baiken es una mujer que ha dejado de lado su feminidad para convertirse en una asesina cruel y sanguinaria, aunque no es una mala persona. Utiliza toda su fuerza para buscar y encontrar al creador de los Gears por lo que le hizo. Su arma es una Katana auténtica, probablemente la única que queda sobre la Tierra, y bajo su manga derecha esconde múltiples armas como cadenas, puñales y mazas. Al parecer tiene algún tipo de conexión con Sol Badguy, pero esto a ella no le preocupa. Su único objetivo en su vida es cumplir con su venganza.

Datos 

 Color de pelo: Rosa
 Detalles: Manca del brazo derecho, tuerta del ojo izquierdo, estigmas Gear en la frente y parte del rostro derecho.
 Altura: 162 cm.
 Peso: 45 kg.
 Grupo sanguíneo: B mezclado con genes Gear.
 Fecha de nacimiento: 5 de marzo.
 Aficiones: Fumar en pipa.
 Lugar de nacimiento: Japón (antes de ser destruida).
 Detesta: Los muñecos de tejón.
 Adora: Su tokkuri (una botella que se usa para almacenar sake durante los viajes.

Apariciones 

 Guilty Gear (Inicialmente oculta. Se puede desbloquear)
 Guilty Gear X
 Guilty Gear XX
 Guilty Gear Isuka
 Guilty Gear Judgment
 Guilty Gear Dust Strikers
 Samurai Shodown (Como invitada DLC)

Personajes de Guilty Gear